Project X может означать:

 Project-X — горизонтальный аркадный шутер 1992 г.
 Project X — модуль для Worms Armageddon.
 Project X — недолго проживший хардкор-панк/youth crew коллектив из Нью-Йорка.
 Project X Zone — тактическая ролевая игра для Nintendo 3DS.
 Project X — десятый студийный альбом испанской пауэр-метал группы Dark Moor.

Фильмы 
 Проект X: Дорвались — подростковая комедия 2012 г.